Нижче представлений список країн, відсортованих за чисельністю їхнього міського населення з оцінки на 2005 рік за даними «NationMaster» з доповненням оновлених даних офіційних оцінок або (при їх відсутності) даних Книги фактів ЦРУ з розрахунку їх оцінок частки міського населення (на 2010 рік) від загальної чисельності населення (на 2013 рік).

Примітки

Джерела

Посилання 
 Urban population (most recent) by country.nationmaster.com

Населення
Списки країн
Населення